Список государств по количеству аэропортов — данный список включает в себя аэропорты и аэродромы как с асфальтовыми взлётно-посадочными полосами (ВПП), так и с грунтовыми.

Государства, не имеющие аэропортов 

Также аэропорты отсутствуют во многих непризнанных и частично признанных государствах.

Примечания 

Списки аэропортов
Сравнительные списки стран